Дханапала (синг:  ධනපාල) — имя собственное индийского происхождения, может иметь несколько значений.

 Дханапала, Налагири — имя известного слона, упоминаемого в Типитаке.
 Джаянта Дханапала — 11-й президент Пагуошского движения учёных.

Ссылки 
 Налагири - Дханапала
 Дж.Дханапала